Abd al-Aziz es un nombre árabe que significa "esclavo del Autosuficiente" o "servidor del Autosuficiente". Las transliteraciones son Abdul Aziz, Abulaziz, Abdolaziz y Abdelaziz (siendo esta última una forma tradicionalmente usada en castellano y por musulmanes hispanohablantes). Entre sus portadores se incluyen:

 Abd al-Aziz ibn Marwan, gobernador de Egipto en 686-704/5.
 Abd al-Aziz ibn Musa, primer gobernador de Al-Ándalus en 714-716.
 Abd al-Aziz ibn Amir, rey de Taifa de Valencia (1021-1061).
 Abd al-Aziz al-Fishtali (1549-1621), escritor marroquí.
 Abd al-Aziz, (1830-1876), sultán otomano.
 Abd al-Aziz de Marruecos (1878-1943), sultán de Marruecos en 1894-1908.
 Abdelaziz bin Saud (1880-1953), primer rey de Arabia Saudita en 1932-1953.
 Abd al-Aziz al-Ahwani (1915-1980), hispanista y arabista egipcio.
 Abd-al-Aziz ibn al-Hajjaj ibn Abd-al-Màlik (¿ - 744), general omeya.

Referencias 

Nombres árabes
Nombres masculinos

bs:Abdulaziz (čvor)
en:Abdul Aziz
fr:Abdel Aziz
id:Abdul Aziz (disambiguasi)
sl:Abdul Aziz
tr:Abdülaziz (anlam ayrımı)